Linia kolejowa nr 650 – projektowana linia kolejowa w województwie śląskim, łącząca posterunki odgałęźne Rozbark i Ożarowice. Za budowę odpowiedzialne jest PKP PLK.

Przypisy 

Planowane linie kolejowe w Polsce